Zoom H4n — цифровой портативный рекордер компании «Zoom Corporation», входящей в состав конгломерата «Samson Technologies», преемник модели Zoom H4. Обладает встроенным конденсаторным X/Y-стереомикрофоном и двумя симметричными входами для подключения трёхконтактных XLR или 6,3 мм (1/4″) TRS-микрофонов. Рекордер позволяет записывать до 4 каналов одновременно, имеет встроенный тюнер, метроном, компрессор, аудиоредактор и процессор эффектов.
В отличие от Zoom H4 новая версия имеет прорезиненный корпус, экран большего размера и кнопки с подсветкой. Устройство с прошивкой версии 1.01 появилось на рынке в феврале 2009 года по цене в 279,99 $.

Новые возможности 

 Подобранная пара X/Y конденсаторных микрофонов, обеспечивающая запись без фазовых сдвигов с углом охвата 90° или 120°.

Режимы работы 

 Стереорежим (STEREO) — запись встроенной микрофонной стеропарой или двумя внешними микрофонами
 4-канальный режим (4CH) — одновременная запись встроенной микрофонной стеропарой и двумя внешними микрофонами
 Многодорожечный режим (MTR) — поканальная запись одного или двух каналов с одновременным воспроизведением до четырёх каналов для «записи наложением»
 STAMINA — режим энергосбережения, продлевающий работу устройства от комплекта батареек в два раза. При этом качество записи ограничивается 16 бит/44,1 кГц линейного формата PCM, работа в режиме 4CH не поддерживается

Семейство 

Семейство цифровых рекордеров Zoom насчитывает более 20 моделей. В 2019 году продолжается выпуск Zoom F8, H6, H5, H4nSP, H4n Pro? H2n, H1n, iQ7, iQ6 иiQ5. Также компания выпускает экшн -камеры с встроенным рекордером — Zoom q8, Zoom q4n.

Отличия от Zoom H5 и Zoom H6

Конкуренты 
 Zoom
 Zoom H1, Zoom H2, Zoom H2n, Zoom H5, Zoom H6
 другие производители
 Tascam: Tascam DR 40, Tascam DR 44, Tascam DR-60D MkII, Tascam DR 100
 Roland Corporation: Roland R-05, Roland R-26
 Fostex FR-2LE

Комплект поставки 

В комплект поставки Zoom H4nSP входит:
 Рекордер Zoom H4n
 Пластиковый бокс PCH-4n под рекордер (case)
 Две батарейки АА
 USB-кабель
 Ключ лицензии для скачивания Steinberg Cubase LE и Steinberg WaveLab LE
 Руководство по эксплуатации
 Гарантийный талон

Некоторые версии поставки комплектуются следующими аксессуарами:
 Сетевой адаптер AD-14 для питания от переменного тока (AC adapter)
 Ветрозащита поролоновая
 Ветрозащита меховая (hairy windscreen)
 SD-карта памяти на 1 или 2 ГБ
 Переходник для крепления на микрофонную стойку
 Переходник HS-1 для крепления на горячий башмак фотоаппарата (hot shoe mount adapter)
 Проводной пульт RC4 для дистанционного управления (wired remote control)
 Разветвитель для подключения двух наушников или двух minijack-микрофонов (splitter cable)
 Кабель minijack-minijack для вывода сигнала на колонки (attenuator cable)

Аксессуары 
Zoom H4n совместим с широким набором аксессуаров, который включает:
 XLR-микрофоны и TRS-микрофоны
 SD-карты объёмом до 32 ГБ
 Штативы с резьбой для крепления 1/4"

Разъёмы

Локализация и документация 
Интерфейс Zoom H4n не имеет русского языка. Руководство пользователя на русском языке доступно по ссылке Zoom H4n — руководство пользователя

Критика 

В большинстве своём появление Zoom H4n было положительно встречено звукорежиссёрами, независимыми режиссёрами, журналистами и подкастерами. За свою цену рекордер имеет широкий спектр доступных настроек, возможность подключения дополнительных микрофонов и достаточно хорошее качество записи звука. Однако ошибки при сохранении файлов, малое время работы от аккумуляторов являются существенными недостатками продукта.

Достоинства 
 Использование для питания двух универсальных батареек типа АА
 Возможность одновременной записи до 4 звуковых каналов
 Возможность подключения по USB к компьютеру в качестве съёмного носителя или внешней звуковой карты

Недостатки 
 Медленная загрузка устройства при включении
 Малое время работы от аккумуляторов
 Ошибки сохранения файлов при использовании некачественных или недостаточно быстрых SD-карт
 Наличие ошибок в прошивке, влияющих на качество записываемого материала (см. исправления в прошивке вер. 1.90)

Обновления прошивки 
Для обновления прошивки необходимо:
 скачать архив с прошивкой с официального сайта 
 скопировать файл SYSTEM.BIN из архива на SD-карту рекордера
 загрузить Zoom H4n в режиме отладки. Для этого в выключенном состоянии зажать кнопку «Воспроизведение / Пауза» и, не отпуская её, включить устройство кнопкой «Включение / Блокировка»
 подтвердить начало обновления, выбрав в меню пункт «OK»

Откат к предыдущим версиям прошивки невозможен.

См. также 
 Цифровая звукозапись
 Портативный рекордер
 Сравнение форматов звукозаписи
 Цифровые аудиоформаты

Примечания

Ссылки 

 Zoom H4n на официальном сайте 

Звукозапись
Цифровой звук
Zoom Corporation
Появились в 2009 году в Японии